Velika nagrada Južne Afrike 1973 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 3. marca 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 3
| Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 79
| 1:43:11,07
| 16
| 9
|-
! 2
| 6
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 79
| + 24,55 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 79
| + 25,06 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 9
|  Arturo Merzario
| Ferrari
| 78
| +1 krog
| 15
| 3
|-
! 5
| 5
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 77
| +2 kroga
| 1
| 2
|-
! 6
| 23
|  George Follmer
| Shadow-Ford
| 77
| +2 kroga
| 21
| 1
|-
! 7
| 18
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 77
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 8
| 12
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 77
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 9
| 7
|  Jody Scheckter
| McLaren-Ford
| 75
| Motor
| 3
|  
|-
! 10
| 21
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 73
| +6 krogov
| 19
|  
|-
! 11
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 73
| +6 krogov
| 4
|  
|-
! Ods
| 11
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 69
| Trčenje
| 9
|  
|-
! NC
| 26
|  Eddie Keizan
| Tyrrell-Ford
| 67
| +12 krogov
| 22
|  
|-
! NC
| 14
|  Jean-Pierre Jarier
| March-Ford
| 66
| +13 krogov
| 18
|  
|-
! NC
| 4
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 66
| +13 krogov
| 25
|  
|-
! NC
| 24
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 65
| +14 krogov
| 23
|  
|-
! Ods
| 19
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 52
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jackie Pretorius
| Iso Marlboro-Ford
| 35
| Pregrevanje
| 24
|  
|-
! Ods
| 17
|  Niki Lauda
| BRM
| 26
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 14
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 4
| Sklopka
| 7
|  
|-
! Ods
| 25
|  Dave Charlton
| Lotus-Ford
| 3
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 15
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 2
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 2
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 10
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 2
| Trčenje
| 12
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Emerson Fittipaldi - 1:17.100

Formula 1 sezona 1973
1973